Премия Ассоциации телевизионных критиков за личные достижения в драме () — награда, ежегодно присуждаемая Ассоциацией телевизионных критиков за индивидуальные достижения как актёров, так и авторов в драматических программах американского телевидения. Сама премия была запущена в 1985 году, но до 1997 года данной категории не существовало, а в категории за выдающиеся достижения в драме отмечались лишь программы, а не актёры. Номинанты на премию озвучиваются в июне, а сама церемония вручения наград проводится в июле или августе.

За все время существования премии в данной категории ее получили более 20 актёров, актрис и авторов драматических программ. Актёр Джеймс Гандольфини завоевал большинство наград за личные достижения в драме; он является трехкратным обладателем премии. Актёры Джеймс Гандольфини и Брайан Крэнстон шесть раз номинировались на премию в данной категории; это является рекордным количеством номинаций для премии Ассоциации телевизионных критиков за личные достижения в драме.

Лауреаты и номинанты 
В расположенных ниже таблицах находятся имена победителей и номинантов на премию Ассоциации телевизионных критиков за личные достижения в драме.

1990-е

2000-е

2010-е

2020-е

Статистика

Лауреаты нескольких наград

Многократные номинанты на премию 
В таблицах полужирным золотым шрифтом отмечены годы, в которые номинанты становились обладателями премии.

См. также 
 Премия «Эмми» за лучшую мужскую роль в драматическом телесериале
 Премия «Эмми» за лучшую женскую роль в драматическом телесериале
 Премия «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль в телевизионном сериале — драма
 Премия «Золотой глобус» за лучшую женскую роль в телевизионном сериале — драма
 Премия Гильдии киноактёров США за лучшую мужскую роль в драматическом сериале
 Премия Гильдии киноактёров США за лучшую женскую роль в драматическом сериале

Примечания

Ссылки 
 Сайт премии 
 Списки победителей на сайте imdb 

Премия Ассоциации телевизионных критиков